Gamo - mamífero ruminante
Ou ainda:
Gamo (empresa) - fabricante de armamentos
Clã Gamō - um clã do Japão descendente do clã Fujiwara
Hieros gamos -  cópula e/ou casamento de uma divindade e um ser humano, muitas vezes com significados simbólicos

Desambiguação